Little Man Tate (film), een film uit 1991
Little Man Tate (band), een Britse band